Dolynka (ukrainisch ; russische Entsprechung Dolinka/) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dolynka (Krasnoperekopsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk
Dolynka (Saky), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky
Dolynka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
Dolynka (Monastyryschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche
Dolynka (Sarata), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata
Dolynka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
Dolynka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
Dolynka (Iwanytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi
Dolynka (Kryschopil), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kryschopil

Siehe auch:
Dolinka
Dolyna (Begriffsklärung)

ru:Долинка (значения)